Чок може бити:
 Чок (аутомобил) – дио аутомобилског мотора
 Чок (пушка)  - сужење цијеви пушке сачмарице